Die 10. Badminton-Weltmeisterschaft fand in Glasgow, Schottland, zwischen dem 24. Mai und dem 1. Juni 1997 im Scotstoun Center statt. Folgend die Ergebnisse im Herreneinzel.

Setzliste 
  Poul-Erik Høyer Larsen
  Heryanto Arbi
  Ardy Wiranata
  Sun Jun
  Park Sung-woo
  Peter Rasmussen
  Alan Budikusuma
  Joko Suprianto
  Thomas Stuer-Lauridsen
  Dong Jiong
  Roslin Hashim
  Pär-Gunnar Jönsson
  Ong Ewe Hock
  Peter Axelsson
  Fung Permadi
  Pullela Gopichand

Qualifikation

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

1997 Herreneinzel
Weltmeisterschaft 1997
Weltmeisterschaft 1997/Herreneinzel